Europace ist:

 Europace Journal ist die offizielle, englischsprachige Zeitschrift der European Society of Cardiology und der European Heart Rhythm Association (EHRA)
 Europace Meeting ist ein jährlich zweimal stattfindendes Meeting der European Heart Rhythm Association (EHRA)
 Europace Marktplatz ist eine Internetplattform der Hypoport AG zur Vermittlung von Immobilienfinanzierungen zwischen Kreditvermittlern und Darlehensgebern.